Элайас Макконнелл (, род. в 1985) — американский актёр. В 2003 году сыграл роль фотографа Элайаса в фильме  режиссёра Гаса ван Сента «Слон», который получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. После «Слона» Макконнелл снялся ещё в нескольких фильмах.

Увлекается фотографией, музыкой, снимался в качестве фотомодели для модных журналов.

Фильмография 

|}

Ссылки 
 Официальный сайт и блог
 
 Профиль на Instagram